Le conservateur John Major a dirigé deux gouvernements au Royaume-Uni :
 le gouvernement Major (1) de 1990 à 1992,
 le gouvernement Major (2) de 1992 à 1997.

Gouvernement du Royaume-Uni